Rāmhormoz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rāmhormoz (kommunhuvudort i Iran), Khuzestan, 
 Shahrestān-e Rāmhormoz, kommun, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar